Kalapuya (volk) - Indiaans volk
 Kalapuya verdrag - verdrag waarbij de Kalapuya hun territorium afstonden aan de Verenigde Staten

Talen
 Kalapuyatalen
 Noordelijk Kalapuya
 Centraal Kalapuya
 Zuidelijk Kalapuya, zie Yoncalla (taal)